Die Volleyball-Afrikameisterschaft der Männer 2011 fand vom 23. bis 29. September in Tanger statt. Ägypten gewann im Finale gegen Kamerun zum vierten Mal in Folge den Titel. Der achtmalige Afrikameister Tunesien erreichte diesmal den dritten Platz.

Spielplan

Vorrunde

Platzierungsspiele

Einzelauszeichnungen

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor 66 (englisch)

M2011
Volleyballveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Tanger
Afrikameisterschaft Manner 2011
Afrikameisterschaft #2011